Jadwigów puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Jadwigów, Voivodato de Łódź (Polonia central).
 Jadwigów, condado de Opatów en el voivodato de Świętokrzyskie (centro-sur de Polonia).
 Jadwigów, condado de Włoszczowa en el voivodato de Świętokrzyskie (centro-sur de Polonia).
 Jadwigów, condado de Białobrzegi en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Jadwigów, condado de Grójec en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Jadwigów, condado de Płock en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Jadwigów, Voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).

Enlaces externos